Кристо — многозначный термин.

Топонимы 
 Кристо — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.

Персоналии 
 Кристо, Бенни (род. 1987) — чешский певец и спортсмен. Участник Евровидения.
 Кристо, Панди (1914—1994) — албанский коммунистический политик.